Кленовский (Клёновский) сельсовет (сельский совет)

Белоруссия

Витебская область 

 Кленовский сельсовет Дубровенского района (упразднён в 2013 году)

Российская Федерация

Волгоградская область 

 Кленовский сельсовет Жирновского района

Калужская область 

 Кленовский сельсовет Хвастовичского района (упразднён в 2010 году)

Московская область 

 Клёновский сельсовет Подольского района (с 1994 сельский округ)

Свердловская область 

 Кленовский сельсовет Нижнесергинского района (упразднён в 2017 году)

В упразднённом регионе

Пермская область 

 Кленовский сельсовет Большесосновского района

Украина 

Упразднены в 2020 году.

Донецкая область 

 Кленовский сельский совет Амвросиевского района

Житомирская область 

 Кленовский сельский совет Новоград-Волынского района

Харьковская область 

 Кленовский сельский совет Богодуховского района